Kunbarrasaurus ieversi es la única especie conocida del género extinto  Kunbarrasaurus  de dinosaurio ornitisquio anquilosaurio que a mediados del período Cretácico, hace 119 a 113 millones de años durante el aptiense, en lo que es hoy Australia.

Descripción

Kunbarrasaurus era un pequeño dinosaurio acorazado, que era cuadrúpedo y tenía una larga cola. En 2015, se establecieron una serie de rasgos distintivos del cráneo de Kunbarrasaurus. La bóveda craneana es casi enteramente plana, exceptuando el perfil ligeramente convexo del hueso postorbital y el hueso nasal. Los bordes de la parte superior del cráneo, formados por los huesos prefrontal, supraorbital y postorbital, forman un ángulo recto con los lados del cráneo. El supraorbital se compone de un hueso en lugar de dos o tres. El prefrontal solo está expuesto en la bóveda craneana y no alcanza la órbita ocular. El hueso nasal no alcanza al hocico lateralmente y se limita a la parte superior del mismo y a la abertura grande situada centralmente alrededor de la narina. Esta abertura, que se localiza completamente en el hueso nasal, es grande comparada con la parte del maxilar en el hocico y es visible desde arriba y por los lados. El maxilar alcanza la altura completa del cráneo, alcanzado al prefrontal en la bóveda craneana. El diente situado más hacia atrás se posiciona bajo el borde posterior de la órbita ocular. El hueso lacrimal se dirige verticalmente. Los huesos pterigoides no se tocan entre sí y sus extremos posteriores alcanzan el neurocráneo, estando completamente separados por el basiesfenoides. El cuadrado se orienta verticalmente. El proceso coronoides de la mandíbula sobresale notoriamente. La parte lateral del neurocráneo consiste en su mayoría de cartílago en lugar de hueso, de modo que muchos de los nervios cerebrales deben de haber salido por una única abertura grande, en lugar de varias pequeñas separadas. El oído interno es muy grande en relación con el cráneo y difiere de todos los otros dinosaurios conocidos en que el vestíbulo del oído no estaba separado de la cavidad cerebral, y el piso para la cóclea no se componía de hueso y el vestíbulo era tan grande que los canales semicirculares estaban acortados. Los osteodermos del cráneo son aplanados o poseían una quilla baja. No hay cuernos o protuberancias en los huesos escamosal o cuadratoyugal en las esquinas superiores del cráneo o en las mejillas.

La longitud del Kunbarrasaurus era de 2 metros.

Osteodermos
Kunbarrasaurus tenía protuberancias óseas, conocidas como osteodermos, que estaban insertos en la piel de la cabeza, espalda, abdomen, patas y a lo largo de la cola, conformando una armadura. Varios tipos de osteodermos son conocidos en Kunbarrasaurus, incluyendo pequeños osículos, pequeños escudos con quilla en el cuerpo ordenados en filas longitudinales paralelas, grandes escudos sin quilla en el hocico, grandes escudos con quilla en el cuello, hombros y posiblemente la cola, escudos en forma de espina en las caderas, y una combinación de escudos con quilla y placas triangulares en la cola. Hay un anillo de escudos preservado alrededor del cuello, y carece de escudo en el sacro. La disposición de los osteodermos en la cola no es clara, aunque las placas triangulares pueden haberse dispuesto a lo largo de los lados de la cola, mientras los escudos largos formarían una fila en la parte superior de la cola.

Descubrimiento e investigación
 
En noviembre de 1989, en Australia , se descubrió el esqueleto de un anquilosauriano. Este fue asegurado en enero de 1990 por un equipo liderado por Ralph Molnar. En 1996, en una descripción provisional, Molnar concluyó que se podría referir al género Minmi como Minmi sp.  Posteriormente, este espécimen recibió una preparación adicional con un baño en ácido y fue investigado con un escáner TAC. La nueva información recabada llevó a la conclusión de que el fósil podría ser nombrado como un género separado de anquilosauriano.

En 2015, Lucy G. Leahey, Ralph E. Molnar, Kenneth Carpenter, Lawrence M. Witmer en Steven W. Salisbury nombraron y describieron a la especie tipo Kunbarrasaurus ieversi. El nombre del género se deriva de kunbarra - la palabra para "escudo" en el idioma mayi del pueblo local Wunumara. El nombre de la especie, ieversi es en honor de Ian Ivers, el propietario que descubrió originalmente el fósil. La descripción se limitó al cráneo.

El holotipo, QM F1801, fue hallado en una capa de la Lutita Allaru, conformada por sedimentos marinos que fueron depositados a finales de la época del Albiense, o posiblemente a inicios del Cenomaniense. Este consiste de un esqueleto casi completo con el cráneo, la columna vertebral hasta la mitad de la cola, la cintura escapular izquierda, el brazo izquierdo sin la mano, la pelvis, ambos fémures y la mayor parte de la armadura corporal. Tanto los huesos del cuerpo como de la armadura están desarticulados en su mayor parte. En la región del vientre se encontraron restos de lo que podría ser la última comida del animal. Este espécimen representa el esqueleto de dinosaurio más completo hallado en el oriente de Gondwana, formada por Australia, Antártida, Madagascar, Sudamérica, África e India y el más completo esqueleto de anquilosauriano encontrado en la totalidad de los continentes de Gondwana. Cinco especímenes antes asignados a Minmi sp. no fueron referidos a Kunbarrasaurus en la descripción de 2015.

Clasificación
Kunbarrasaurus fue situado en 2015 en Ankylosauria. El mismo año Victoria Megan Arbour et al. habían ingresado al espécimen QM F1801 y al holotipo de Minmi como unidades taxonómicas operacionales separadas en su análisis. Mientras que se encontró que Minmi era un miembro basal de la familia Ankylosauridae, QM F1801 terminó en una posición basal en Ankylosauria, es decir, que era demasiado "primitivo" para ser incluido en las familias Ankylosauridae o Nodosauridae. En la descripción de 2015 de Kunbarrasaurus en las consideraciones cualitativas se concluyó que dicha posición era probable. En 2021, Sergio Soto-Acuña et al. determinaron que Kunbarrasaurus pertenecía a un linaje particular de anquilosaurios basales del hemisferio sur, los Parankylosauria.

Paleobiología
 
Al igual que otros anquilosaurios, Kunbarrasaurus era un herbívoro. A diferencia de la mayoría de hallazgos de dinosaurios herbívoros, hay evidencia directa de la dieta de Kunbarrasaurus: se descubrieron contenidos intestinales del bien preservado espécimen holotipo, en la cavidad abdominal en frente del ilion izquierdo. Estos restos consisten de fragmentos de tejido vegetal fibroso o vascular, cuerpos fructíferos, semillas esféricas, y tejido vesicular (posiblemente de esporas de helechos). Los restos más comunes son los de fragmentos fibrosos o vasculares, los cuales son de un tamaño relativamente uniforme, de 0.6 a 2.7 milímetros de largo y tienen cortes limpios en sus extremos, perpendiculares al largo eje de los fragmentos. Debido al tamaño reducido de los fragmentos, se interpreta que fueron mordisqueados de las plantas o fueron molidos en la boca, lo que evidencia algún método para retener la comida en la boca. Estos pequeños fragmentos pueden haber provenido de cogollos o tallos, pero su tamaño sugiere que eran las nervaduras de hojas. Los cortes limpios y la carencia de gastrolitos sugieren que el animal dependía del procesamiento oral en lugar de los gastrolitos o de la gravilla para moler su comida. Las semillas (de 0.3 mm de ancho) y los cuerpos fructíferos (de 4.5 mm de ancho) aparentemente fueron engullidos enteros. La comparación de los contenidos intestinales y el excremento de lagartos herbívoros modernos, de emú y de ganso indica que este individuo de Kunbarrasaurus tenía un modo más sofisticado de cortar el material vegetal.

Referencias

Ankylosauria
Dinosaurios de Australia
Dinosaurios del Cretácico